Діаспора — етнічно-культурна та религійна спільнота за межами материнського етнічного регіону, котрі усвідомлюють свою генетичну або духовну з ним єдність.
 Діаспора (біологія) — частина організму (насіння, спори тощо), яка виконує функцію розселення.
 Діаспора (соціальна мережа) — соціальна мережа з відкритим кодом.